pojezierze – forma obszaru geograficznego, obszar polodowcowy
 Pojezierze – dzielnica Olsztyna
 Wydawnictwo „Pojezierze”

 Zobacz też